Cratere Milankovič – cratere lunare
 Cratere Milankovič – cratere su Marte